Алдея-Велья ():

 Алдея-Велья — фрегезия (район) в муниципалитете Авиш округа Порталегре в Португалии
 Алдея-Велья  — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда